«Легенда Серебряного озера» () — азербайджанский советский фильм режиссёра Эльдара Кулиева, снятый в 1985 году на киностудии Азербайджанфильм.

Сюжет 
Во время автомобильной прогулки молодой искусствовед Фарид, ради забавы друзей ослепил фарами прохожего человека. Внезапно прохожий упал и остался лежать без движения. На следующий день друзья решили на время уехать из города. Фарид поехал к своей приятельнице, художнице по коврам Саиде. Дочь Саиды Лейла воспитанная доверчивая девушка поведала Фариду легенду о Серебряном озере, по глади которого легко может пройти каждый честный человек. Вернувшись в город, Фарид узнал, что человек, из-за которого он бежал из города, жив, он решил поехать назад, к Серебряному озеру.

В ролях 
 Эльданиз Расулов — Фарид (озвучил Сергей Мартынов)
 Елена Серопова — Лейла (озвучила Марина Дюжева)
 Метанет Атакишиева — Наргиз (озвучила Ольга Гаспарова)
 Шукюфа Юсупова — Саида (озвучила Лариса Данилина)
 Камиль Зохрабов — Дамир (озвучил Рудольф Панков)
 Фикрет Мамедов — Ариф (озвучил Борис Руднев)
 Гасан Турабов — Агазаки (озвучил Владимир Ферапонтов)
 Фирангиз Шарифова — Фатма (озвучила Нина Меньшикова)
 Агагусейн Керимов — начальник музея (озвучил Алексей Алексеев)
 Софа Бясирзаде — Софа ханум

Премьера 
Премьера фильма состоялась в Москве в декабре 1985 года.

Ссылка 

Фильмы студии «Азербайджанфильм»
Фильмы-драмы СССР
Фильмы СССР 1985 года